Волково може да се отнася за:

 Волково, село в Община Гьорче Петров, Северна Македония;
 Волково, село в Община Прилеп, Северна Македония;
 Волково, квартал на Санкт Петербург, Русия;.